Grünbaum (Bedeutung: auch Grüngras, -klee, -laub, -zweig u. a. = sind Komposita zum Familiennamen Grün = nach der Wohnstätte im Grünen, z. T. auch ON) ist der Familienname folgender Personen:

 Aaron Bär Grünbaum (1812–1893), deutscher Rabbiner
 Abraham Grünbaum (1930–2001), israelischer Rabbiner
 Adam Grünbaum (1904–1979), deutsch-estländischer Jurist
 Adolf Grünbaum (1923–2018), Philosoph und Wissenschaftstheoretiker
 Albert Grünbaum (1869–1921), 1915 Umbenennung in A.S.F. Leyton (Albert Leyton), britischer Physiologe
 Branko Grünbaum (1929–2018), israelischer Mathematiker
 Caroline Grünbaum (1814–1868), deutsche Sängerin
 Elizabeth Grünbaum (* 19**), britische Pädagogin
 Ernő Grünbaum (1908–1944/1945), ungarisch-rumänischer Maler und Lithograf der Moderne
 Ernst-Günther Grünbaum (* 1937), deutscher Veterinärmediziner und Hochschullehrer
 Fritz Grünbaum (1880–1941), österreichischer Kabarettist, Operetten- und Schlagerautor, Regisseur, Schauspieler und Conférencier
 Henry Grünbaum (1911–2006), dänischer Gewerkschaftsfunktionär und Politiker
 Herbert Grünbaum (1902–1981), deutscher Staatsschauspieler
 Hilde Grünbaum (* 1923), deutsche Musikerin
 Jitzchak Gruenbaum (polnisch: Izaak Grünbaum; 1879–1970), der erste Minister für innere Angelegenheiten von Israel
 Johann Christoph Grünbaum (1785–1870), deutscher Opernsänger (Tenor), Gesangspädagoge und Übersetzer italienischer und französischer Operntexte
 Kurt Grünbaum (1892–1982), deutscher Jurist und Konsistorialpräsident

 Robert Grünbaum (* 1967), deutscher Politikwissenschaftler
 Rosa Grünbaum (1881–1942), Gründerin und erste Leiterin des Fröbelseminars zur Ausbildung von Kindergärtnerinnen in Mannheim
 Therese Grünbaum (1791–1876), österreichische Theaterschauspielerin und Sängerin
 Victor David Grünbaum, bekannt als Victor Gruen (1903–1980), österreichischer Stadtplaner und Architekt

Grünbaum bezeichnet außerdem:
 Grünbaum (Kulmbach), Ortsteil der Großen Kreisstadt Kulmbach, Landkreis Kulmbach, Bayern
 den deutschen Namen des polnischen Ortes Jelenie in der Gemeinde Człopa

Siehe auch:
 Gruenbaum
 Greenbaum
 Grünebaum
 Grüner Baum